Salen kan syfta på:
Gyllene salen – en påkostad 44 meter lång bankettsal en trappa upp i Stockholms stadshus
Rikssalen – finns på Stockholms slott
Salen Tre kronor – en sal i Stockholms stadshus
 Salénrederierna – tidigare rederikoncern hemmahörande i Stockholm
Salén  (efternamn) – till exempel Sven Salén

Geografi

Antarktis 

 Salen (kulle i Antarktis), 
 Salen Mountain, berg,

Indonesien 

 Desa Salen, administrativ by, Jawa Timur,

Storbritannien 

 Salen, Argyll and Bute, ort,  
 Salen, Highland, ort,

Sverige 

 Salen (Fagerhults socken, Småland), sjö, Kalmar län, 
 Salen (Skatelövs socken, Småland), sjö, Kronobergs län, 
 Salen (naturreservat), naturreservat i Sundsvalls kommun,

Se även
Lill-Salen – insjö i Sundsvalls kommun i Medelpad